Дмитровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Дмитровское сельское поселение — входит в Почепский район Брянской области.
 Сельское поселение Дмитровское — входит в Шатурский район Московской области.
 Дмитровское сельское поселение — входит в Селижаровский район Тверской области.
 Дмитровское сельское поселение — входит в Советский район Республики Крым.